«María de la O» -o «María de O»- puede referirse a:

Religión 
 Nuestra Señora de la O, advocación mariana con origen español.

Música 

 «María la O» (1930), zarzuela compuesta por Gustavo Sánchez Galarraga y Ernesto Lecuona.
 «María de la O» (1933), canción compuesta por Manuel Quiroga con letra de Salvador Valverde y Rafael de León para Estrellita Castro, cantada por artistas como: Pilar Arcos, Marifé de Triana, Carmen Amaya, Manuel Vallejo, Concha Piquer, Carlos Cano, Martirio, Cristina del Valle, María Vidal, Isabel Pantoja, Niña Pastori, Diego el Cigala, Diana Navarro, De Morao Swing Tablao, entre otros.
 María de la O, obra teatral inspirada en la zambra anterior, escrita por los mismos autores y estrenada en 1935 en el Teatro Poliorama de Barcelona.

Cine 

 María de la O (1936), película dirigida por Francisco Elías Riquelme, con Carmen Amaya y Pastora Imperio.
 María de la O (1958), película dirigida por Ramón Torrado, con Lola Flores.